David Muñoz puede referirse a:

 David Muñoz (1968-), productor, director y guionista español;
 David Muñoz (1980-), cocinero español con tres estrellas Michelín;
 David Muñoz (1968-), guionista de televisión, cine y cómics;
 David Muñoz Bañón (1979-), ciclista español;
 David Muñoz Calvo (1976-), cantante del dúo español Estopa.